Pramoedya Ananta Toer, een Indonesisch schrijver
Ronde van Frankrijk, een Franse wielerwedstrijd
Toerental, de omloopsnelheid van een roterend voorwerp
De Noord-Limburgse benaming voor de poffer (vrouwenmuts)
Tournee, een reeks optredens
Oost-Kaukasische toer en West-Kaukasische toer, een soort steenbokken behorende tot het geslacht Geiten

Zie ook 
 Tur - doorverwijspagina